Danuser ist der Familienname folgender Personen:

 Brigitta Danuser, Hochschullehrerin für Arbeitsmedizin

 Menga Danuser (1951–2011), Schweizer Politikerin
 Hanspeter Danuser (1940–2000), Schweizer Historiker
 Hans Peter Danuser (* 1947), Schweizer Tourismusmanager
 Hermann Danuser (* 1946), Schweizer Musikwissenschaftler
 Paul Danuser (1910–1964), Schweizer Musikpädagoge, Komponist, Dirigent und Musikdirektor